Margarita de Baden (en alemán: Margarete von Baden; Salem, 14 de julio de 1932-Farnham, 15 de enero de 2013) fue la hija del margrave Bertoldo de Baden, y de su esposa, la princesa Teodora de Grecia y Dinamarca. Era la sobrina mayor de la reina Isabel II del Reino Unido y del duque Felipe de Edimburgo.

Primeros años 
Margarita nació en el castillo de Salem, en Alemania, el 14 de julio de 1932 y creció allí. Era la hija mayor de Bertoldo de Baden y de la princesa Teodora de Grecia y Dinamarca. Su padre era director de escuela conjuntamente con Kurt Hahn.

Margarita se mudó a Londres en 1948, y se formó como enfermera en el hospital Saint Thomas. Durante este tiempo, era vista a menudo junto a sus primas, las princesas Cristina Margarita de Hesse y Beatriz de Hohenlohe-Langenburg. La princesa Beatriz estuvo brevemente comprometida con el hermano de Margarita, el príncipe Maximiliano Andrés; Cristina sería la futura cuñada de Margarita después de su matrimonio con el príncipe Andrés de Yugoslavia. En 1953, Margarita asistió a la coronación de su tía, Isabel II del Reino Unido. Mientras vivía en Londres, conoció al príncipe Tomislav, un miembro de la exiliada familia real yugoslava. Antes había sido considerada candidata a contraer matrimonio con el rey Balduino de Bélgica, ya que pasaba frecuentes estancias en Bruselas.

Matrimonio y descendencia 
El 5 de junio de 1957, Margarita contrajo matrimonio con el príncipe Tomislav de Yugoslavia, hermano menor del rey Pedro II de Yugoslavia, en una ceremonia civil en Salem, seguida por una ceremonia luterana y otra en la iglesia ortodoxa serbia el 6 de junio. Ella vistió un "sencillo vestido de seda blanco acordonado con un escote en V, mangas largas, y una falda larga con una antigua cola familiar" adornada con una guirnalda de azahar. La cola fue sostenida por sus primos, los príncipes Welf y Jorge de Hannover. El duque Felipe de Edimburgo (su tío materno) y el rey Simeón de Bulgaria se encontraban entre los invitados. De este matrimonio nacieron:

 Nicolás (nacido el 15 de marzo de 1958 en Londres).
 Catalina (nacida el 28 de noviembre de 1959 en Londres).

El matrimonio residió en Reino Unido, siendo dueños de una granja de frutas cerca de Billingshurst, en Sussex. Se divorciaron en 1981.

Últimos años 
Margarita estuvo involucrada en obras de caridad en Serbia y era también presidente del convento de Santa Marta y Santa María en Moscú.

Tras la muerte de Catalina de Grecia en 2007, se convirtió en la descendiente mujer por línea directa de mayor edad de la reina Victoria del Reino Unido.

Margarita estuvo enferma en sus últimos años. Fue vista en silla de ruedas en la abadía de Westminster cuando asistió a la boda de Guillermo de Cambridge y Catherine Middleton. Guillermo es el hijo del primo hermano de Margarita, Carlos de Gales.

La princesa Margarita falleció en Farnham, Surrey, el 15 de enero de 2013, tras una larga enfermedad. Su funeral tuvo lugar en la iglesia ortodoxa serbia de San Sava en Notting Hill el 24 de enero de 2013. Su tío el duque de Edimburgo, la reina Ana María de Dinamarca, y su sobrino, Alejandro de Yugoslavia, asistieron a su funeral. Fue enterrada en el cementerio familiar en Stefansfeld cerca de Baden, Alemania, el 28 de enero.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Baden
Nobles de Alemania del siglo XX

Nobles de Alemania del siglo XXI

Alemanas del siglo XX
Alemanas del siglo XXI